FMSI puede referirse a:

 Federación Mundial de Scouts Independientes, organización Scout internacional.
 Fisichella Motor Sport International antigua escudería de automovilismo.